Brad William Henke (1966-2022), acteur américain et ancien joueur professionnel de football américain ;
 Christian Heinrich Adolph Henke (1775-1843), aliéniste allemand ;
 Georg Henke (1908-1986), homme politique allemand ;
 Heinrich Philipp Konrad Henke (1752-1809), théologien allemand ; 
 Jana Henke (née en 1973), nageuse allemande ;
 Robert Henke (1989-), musicien allemand de musique électronique ;
 Vanessa Henke (née en 1981), joueuse de tennis allemande.